Aemilianus (naam), een Romeins cognomen en agnomen
 Scipio Aemilianus (185-129 v.Chr.), Romeins generaal
 Aemilianus (keizer), keizer van Rome (253)
 Aemilianus (consul 259)
 Mussius Aemilianus, Romeins usurpator (262)
 Aemilianus (consul 276)
 Aemilianus (heilige), Noord-Afrikaans martelaar (+484)
 Aemilianus van Antiochië, patriarch van Antiochië (1062-1075)